Filmek
 Medvetánc (1971) Richly Zsolt rövid rajzfilmje
 Medvetánc (1990) Dán filmdráma

Egyéb
 Medvetánc tudományos sajtóternmék